Donkoro är ett periodiskt vattendrag i Burkina Faso. Det ligger i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Ouagadougou.

Omgivningarna runt Donkoro är huvudsakligen savann. Runt Donkoro är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Vattendrag i Burkina Faso
Kontrollbehov inkommande wikilänkar